Agathodaimon – demone della mitologia greca
 Agathodaimon – gruppo musicale metal tedesco